Gaston Criel (1913-1990), poète et écrivain français ;
 Tom Criel (1983- ), coureur cycliste belge.

Voir aussi 
 Criel-sur-Mer, commune française de Normandie.
 , tumulus amérindien situé dans la ville de South Charleston, aux États-Unis.